Dekkers ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Dekkers (1938–1974), niederländischer Künstler
 Eligius Dekkers OSB (Taufname Jan Dekkers; 1915–1998), Abt der Benediktinerabtei Sankt Peter in Steenbrugge (Belgien)
 Frank Dekkers (* 1961), niederländischer Maler
 Frederik Dekkers (1644–1720), niederländischer Mediziner
 Ger Dekkers (1929–2020), niederländischer Fotograf

 Hurnet Dekkers (* 1974), niederländische Ruderin
 Marijn Dekkers (* 1957), niederländischer Manager und Vorstandsmitglied der Bayer AG
 Midas Dekkers (* 1946), niederländischer Biologe, Journalist und Schriftsteller
 Ramon Dekkers (1969–2013), niederländischer Thaiboxer

Siehe auch:
 Deckers
 Dekker